Аграрная реформа — преобразование системы землевладения и землепользования с учетом иных внешних факторов

 Крестьянская реформа 1861 года
 Столыпинская аграрная реформа
 Аграрная реформа в Великом княжестве Литовском
 Земельная реформа
 Коллективизация